Termin šaperon ima više značenja.
 Šaperon (protein), tip proteina
 Šaperoninska ATPaza, enzim